Русия () — грузинская фамилия, топоним.

Известные носители 
 Русия, Мамука (род. 1974) — грузинский футболист, нападающий, тренер.
 Русия, Мелитон Иванович (1878—1951) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.

Топонимы 
 Русия — летописный древнерусский город.